Razdrto ist der Name folgender geographischer Objekte:
 Razdrto (Postojna), Ort bei Postojna, Notranjsko-kraška, Slowenien
 Razdrto (Šentjernej), Ort bei Šentjernej, Dolenjska, Slowenien

 Razdrto (Pass), zwischen Vipavatal und Postojna am Nanos, Slowenien